Rampur peut désigner :
 État de Rampur,  un État princier des Indes.
 Rampur, ville de l'État de l'Himachal Pradesh en Inde.
 Rampur, ville de l'État de l'Uttar Pradesh en Inde.
 Lévrier Rampur, race de chien.